

Patronyme 

 Alix Popham (né en 1979), joueur gallois de rugby à XV
 Home Riggs Popham (1762-1820), inventeur britannique
 John Popham (vers 1395-1463), soldat et parlementaire anglais du  siècle
 John Popham (vers 1532-1607), juge et parlementaire anglais du  siècle.
 George Popham (1550-1608), neveu du précédent et l'un des premiers colonisateurs anglais de l'Amérique du Nord.

Toponyme 

 Popham, une ancienne colonie de la baie du Massachusetts